Abigail steht für:
 Abigail, einen weiblichen Vornamen
 Abigail (Album), ein Album von King Diamond
 Abigail (Band), eine japanische Metal-Band
 Abigail (Sängerin), eine britische Sängerin
 HMS Abigail, ein Schiff